Николай Бахметев:
 Бахметев, Николай Иванович (? — после 1797) — нижегородский губернский предводитель дворянства.
 Бахметев, Николай Иванович (1807—1891) — композитор.
 Бахметев, Николай Николаевич (Бахметев 1-й) (1772—1831) — генерал-майор.
 Бахметев, Николай Павлович (1797—1863) — генерал-майор, Георгиевский кавалер; новгородский губернский предводитель дворянства.